Blambangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Blambangan, Banjarnegara, by, 
 Blambangan, Banyuwangi, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar